Thalberg bezeichnet

 Personen:
 Beate Thalberg (* 1967), deutsch-österreichische Regisseurin
 Hans Thalberg (1916–2003), österreichischer Diplomat und Widerstandskämpfer
 Irving Thalberg (1899–1936), US-amerikanischer Filmproduzent
 Sigismund Thalberg (1812–1871), österreichischer Pianist und Komponist

 Orte:
 Thalberg (Altentreptow), Ortsteil der Stadt Altentreptow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Thalberg (Bad Liebenwerda), Ortsteil der Stadt Bad Liebenwerda, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Thalberg (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern
 die Gemeinde Schlag bei Thalberg im Bundesland Steiermark
 Thalberg (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortsteil von Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

sowie:
 Burg Thalberg
 Irving G. Thalberg Memorial Award

Siehe auch: 
 Talberg, Dalberg, Dahlberg
 Bergenthal